Franciaország
Oisy, település Aisne megyében
Oisy, település Nièvre megyében
Oisy, település Nord megyében